Sweet Home Alabama kan henvise til to ting:
 Sweet Home Alabama (sang) er en sang fra 1974 af southern rockbandet Lynyrd Skynyrd
 Sweet Home Alabama (film) er en film fra 2002 med bl.a. Reese Witherspoon og Josh Lucas